Graffias est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 β Scorpii,
 ξ Scorpii.

Voir aussi 

 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire